Шедлер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Шедлер, Альберт (1848—1922) — лихтенштейнский политический деятель, председатель Ландтага.
 Шедлер, Вольфганг (род. 1958) — лихтенштейнский спортсмен-саночник, член сборной Лихтенштейна, уастник трёх зимних Олимпийских игр, многократный призёр этапов Кубка мира, участник многих международных турниров и национальных первенств. 
 Шедлер, Густав (1883—1961) — лихтенштейнский государственный деятель, премьер-министр Лихтенштейна (1922—1928).
 Шедлер, Карл (1804—1872) — лихтенштейнский политический деятель, председатель Ландтага.
 Шедлер, Фридрих-Карл-Людвиг (1813—1884) — немецкий естествоиспытатель.